Frazier Ridge ist der Name folgender Bergkämme:

 Frazier Ridge (Antarktika) im Ellsworthland, Antarktika
 Frazier Ridge (Kentucky), im Bundesstaat Kentucky, Vereinigte Staaten
 Frazier Ridge (West Virginia), im Bundesstaat West Virginia, Vereinigte Staaten